Esistono più comuni francesi con questo nome

Oigny – Côte-d'Or
Oigny – Loir-et-Cher